Příjmení Michaels nese více osobností:

 Anne Michaels (* 1958) – kanadská básnířka a prozaička
 Gianna Michaels (* 1983) – americká pornoherečka
 Jillian Michaelsová (* 1974) – americká osobní trenérka, podnikatelka, autorka několika knih a televizní osobnost
 Meredith Michaelsová-Beerbaumová (* 1969) – německá jezdkyně amerického původu
 Shawn Michaels (* 1965) – americký profesionální wrestler